Tombstone (che in lingua inglese significa lapide) può riferirsi a:
Tombstone – city della contea di Cochise, in Arizona
Tombstone – carattere tipografico che indica la fine di una dimostrazione matematica o di un articolo in una rivista
Tombstone – film del 1993, diretto da George Pan Cosmatos
Tombstone – singolo di Rod Wave del 2021
Tombstone Hill – collina dell'Antartide
Tombstone Territory – serie televisiva western statunitense
Tombstone piledriver – mossa di wrestling
 Monte Tombostone – montagna del Canada, nello Yukon